Nissim Cohen ou Upasika Dhammasari nasceu em 1930 na cidade de Istambul, Turquia, e morreu dia 3 de Janeiro de 2009 aos 79 anos em São Paulo. Passou parte de sua vida em Israel onde se formou em Engenharia, e veio para o Brasil com 28 anos de idade em 1958. 
No ano de 1973 ele descobriu o budismo, numa estadia nos Estados Unidos, por meio do guru Alan Wats.Inicialmente se aprofundou no budismo de forma autodidata, posteriormente tendo oportunidade de ser orientado por instrutores conhecidos, como Joseph Goldstein, Anagarika Sri Munindra, Krishna, o venerável. 

Grande filólogo, e apaixonado pelo budismo, fez traduções do Pali, língua clássica da India, diretamente para o português de vários textos clássicos voltados ao budismo. Com o passar dos anos de muito estudo tornou-se especialista no Cânone Páli (textos clássicos do budismo da língua Páli) traduzindo pela primeira vez direto do original Páli para o português o livro clássico atribuido a Sidarta Gautama (Buda) Dammapada - a senda da virtude, editado pela Palas Athena, que hoje se encontra em sua terceira edição, além de construir uma obra unica que são os Fundamentos da Gramática Páli. Traduziu também, pela primeira vez em português, os poemas do monge budista Saigy¥ (livro recentemente re-editado), considerado o segundo mais importante poeta da história do Japão. Ao longo de sua vida traduziu vários textos com o foco de aprofundar a bibliografia em português de textos clássicos da religião budista, se dedicando a criar posteriormente uma antologia dos "Ensinamentos do Buda - a Meditação Budista", obra de importância ímpar, em línguas ocidentais, que acabou por deixar incompleto seu segundo volume, no qual trabalhava quando morreu. 

Deixou grande parte dos seus textos disponíveis na internet, além de ter criado o Centro de Estudos Búdicos (C.E.B) em Jacareí, São Paulo.

Referências Externas

http://www.centrobudista.com/
http://www.devir.com.br/literatura/buda.php

Escritores da Turquia
Engenheiros da Turquia
Naturais de Istambul
Tradutores para a língua portuguesa
Mortos em 2009